Bethlehem Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethlehem Lutheran Church (Askov, Minnesota), NRHP-ID: 80002103
 Bethlehem Lutheran Church (Round Top, Texas), NRHP-ID: 78002928